Адріа́н Ло́пес ():

 Адріан Лопес Альварес (1988) — іспанський футболіст, нападник
 Адріан Лопес Родрігес — іспанський футболіст, захисник
іспанські прізвища
Сторінки зі списками однофамільців-тезок